ecstasy (3,4-Metylenodioksymetamfetamina) – organiczny związek chemiczny
 Ecstasy – album muzyczny Lou Reeda
 Ecstasy – album muzyczny zespołu Corruption
 Ecstasy – singel André "ATB" Tannebergera